Cortesi ist der Familienname folgender Personen:

 Celeste Cortesi (* 1997), philippinisches-italienisches Model und Schönheitskönigin
 Chiara Simoneschi-Cortesi (* 1946), Schweizer Politikerin
 Filippo Cortesi (1876–1947), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Marco Cortesi (* 1956), Schweizer Polizeibeamter und Mediensprecher
 Mario Cortesi (* 1940), Schweizer Journalist, Sachbuchautor und Filmrealisator
 Natascia Leonardi Cortesi (* 1971), Schweizer Skilangläuferin und Skibergsteigerin
 Renato Cortesi (* 1939), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Cortese (Begriffsklärung)